DSC:

 DSc (D.Sc.) () — степень доктора наук в естественных науках в англосаксонской системе науки и образования;
 DSC (англ. digital still camera) — цифровой фотоаппарат;
 DSC (англ. Distinguished Service Cross) — название ряда военных наград, см. Крест «За выдающиеся заслуги» (значения);
 DSC (англ. dye-sensitized solar cell) — цветочувствительная солнечная батарея (ячейка Гретцеля; также используются аббревиатуры DSSC, DYSC);
 DSC (англ. Dynamic Stability Control) — название системы электронного контроля устойчивости, используемой в автомобилях BMW, Ford, Mazda, Nissan и ряде других.
 DSC (Digital Selective Calling) — вид связи, применяемый для первоначального вызова судовых и береговых станций с различными приоритетами с целью дальнейшей радиосвязи радиотелефоном или радиотелексом.

 DSC (Digital Security Controls) — канадская компания, один из ведущих мировых производителей электронных охранных систем.
 DSC (Digital Stream Corporation) — японская корпорация (создатель первой в мире оптической компьютерной мыши (1995), разработчик оптической головки звукоснимателя и пр.)

 .dsc — расширение для файлов описаний изменений пакетов исходных кодов Debian

Примечания